Clearance (englisch für „Freigabe“) steht für:
 Clearance (Medizin), Ausscheidung einer Substanz aus einem bestimmten Körpersystem
 das pro Zeitspanne von einem bestimmten Stoff befreite Plasmavolumen als Messgröße der Nierenfunktion
 in der Luftfahrt die Freigabe eines Flugplans, siehe Flugverkehrskontrolle #Freigabe / Flight Data
 im Snooker das Abräumen des Tisches in einer Aufnahme, siehe Liste der Snooker-Begriffe#Clearance
 Clearance (schottische Geschichte), Highland Clearances, Vertreibung schottischer Bauern ab spätem 18. Jahrhundert

Siehe auch:

 Clearing (Begriffsklärung)
 Clarence (Begriffsklärung)
 Freigabe (Begriffsklärung)